ISO 3166-2:FR is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Frankrijk.

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden gedefinieerd: 
96 metropolitaanse departementen - metropolitan department (en) / département métropolitain (fr) -
3 overzeese departementen – overseas department (en) / département d'outre-mer (fr) -
12 metropolitaanse regio’s – metropolitan region (en) / région métropolitaine (fr) -
1 afhankelijk gebied – dependency (en) / dépendance (fr) -
9 overzeese territoriale collectiviteiten – overseas territorial collectivity (en) / collectivité territoriale d'outre-mer (fr) -
3 overzeese regio’s – overseas region (en) / région d'outre-mer (fr) -
1 collectiviteit - collectivity (en) / collectivité (fr) -

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat FR voor Frankrijk, het tweede gedeelte is een eenletterige code (metropolitaanse regio's), tweeletterige code (buiten Europa) of een tweecijferig nummer (departementen).

Codes

Zie ook 
 Regio's van Frankrijk
 Departementen van Frankrijk
 .fr

2:FR